Борачок — українське прізвище

Відомі носії 
 Борачок Мар'ян Юліанович (1912—1993) — художник, культурний діяч, організатор спортивного руху.
 Борачок Северин Юліанович (1898—1975) — художник.
 Борачок Юліан — священик, маляр, літератор.

Посилання 
 Література до знаменних і пам’ятних дат Тернопільщини на 2007 рік: Бібліографічний покажчик / Уклад. М. Друневич; Ред. Г. Жовтко. — Тернопіль: Підручники і посібники, 2006. — 160 с.

Українські прізвища